Peiter ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Peiter (1892–1978), deutscher NSDAP-Gauamtsleiter, Bürgermeister der Stadt Herne
 Karolin Peiter (* 1986), deutsche Schauspielerin, siehe Karolin Oesterling
 Sabine Lautenschläger-Peiter (* 1964), deutsche Juristin und Exekutivdirektorin bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), siehe Sabine Lautenschläger
 Willi Peiter (1917–1989), deutscher Politiker (SPD), MdB